Gromada Trzebin (powiat pleszewski) (krotoszyński / pleszewski)
 Gromada Trzebin (powiat wałecki)